Pulsação arterial — cujos ritmos são chamados "pulsos"
Punho — por extensão de sentido, chama-se "pulso" o punho, onde se mede a pulsação arterial
Pulso eletromagnético
Pulso (processamento de sinal)
O Pulso (filme), curta-metragem brasileiro
"O Pulso" (canção), gravada pelos Titãs

Desambiguação